Forca – costruzione, generalmente in legno, per praticare l'impiccagione
 Forca – attrezzo agricolo
 Forca – dorsale dell'isola d'Elba
 Forca – isola della Croazia
 Forca da guerra – arma inastata derivata dall'attrezzo agricolo
 Nuova Forza Democratica (Forca e Re Demokratike), spesso abbreviato solo in FORCA – partito politico montenegrino
 Força – singolo del 2004 di Nelly Furtado